Aleksandar Vojinović je lahko:
 Aleksandar Vojinović (general)
 Aleksandar Vojinović (novinar)